Le Maccabi Rishon LeZion est un club omnisports israélien basé dans la ville de Rishon LeZion.

Historique

Sections 
 basket-ball (depuis 1976) : Maccabi Rishon LeZion (basket-ball)
 handball (depuis 1950) : Maccabi Rishon LeZion (handball)
 football (1912-1953) :

Lien externe 
  Site officiel de la section basket-ball

Club omnisports en Israël
Club sportif fondé au XXe siècle
Rishon LeZion